Lojacono ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Lojacono (1838–1915), italienischer Landschaftsmaler
 Francisco Lojacono (1935–2002), argentinisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Michele Lojacono (1853–1919), italienischer Botaniker
 Vincenzo Lojacono (1885–1954), italienischer Diplomat

Lo Jacono ist der Familienname folgender Personen:
 Domenico Maria Lo Jacono (1786–1860), Generaloberer der Theatiner

it:Lo Iacono